

Patronyme 

 Marie-Antoinette Maupertuis (1967-), femme politique française, présidente de l'Assemblée de Corse ;
 Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759), mathématicien, astronome, naturaliste et philosophe français ;
 René Moreau de Maupertuis, (1664-1746), armateur et capitaine corsaire malouin, père du précédent.

Toponymes 
Maupertuis est un nom de lieu notamment porté par : une terre noble située à Saint Guinoux, près de Dol de Bretagne, terre et manoir achetés par René Moreau à la fin du .

 Maupertuis, commune de la Manche
 le Cratère Maupertuis, sur la Lune 
 Nouaillé-Maupertuis, lieu de la bataille de Poitiers en 1356 

Nom de villages ou de hameaux dans les communes françaises de :
 Biches (Nièvre)
 Guipry (Ille-et-Vilaine)
 Mailly-le-Château (Yonne)
 Panossas (Isère)
 Voilemont (Marne)

Maupertus 
 Maupertus-sur-Mer, commune de la Manche
 Aéroport de Cherbourg - Maupertus, dans le département de la Manche

Divers 
 Institut Maupertuis, Centre technique spécialisé en productique et mécatronique basé dans le bassin rennais

Homonymie de toponyme